Димитър Андонов може да се отнася за:

 Димитър Андонов Папрадишки (1859 – 1954), български зограф;
 Димитър Андонов (1871-1917), български офицер и революционер от ВМОРО;
 Димитър Андонов, български футболист;
 Димитър Андонов – Хисарския поп, български певец.